Az Úrvalsdeild 1997-es szezonja volt a bajnokság nyolcvanhatodik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍBV lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1997

1997
Izland 1